Bet - segunda letra de muitos alfabetos semitas, incluindo o fenício, o aramaico, o siríaco, o hebraico e o árabe.
Black Entertainment Television - emissora norte-americana a cabo que possui uma grade especialmente voltada ao público afro-americano dos Estados Unidos.
Método de BET - teoria matemática com o objetivo de descrever a adsorção física de moléculas de gás sobre uma superfície sólida.

Desambiguações de siglas